Stagno di Salinedda, in località Capo Comino, territorio di Siniscola
 Stagno di Sa Salinedda, in località Berchida, territorio di Siniscola
 Stagno di Baia Salinedda, in territorio di San Teodoro 
 Stagno di Li Salineddi, in territorio di  Budoni